Labudovi (Cygnus), rod ptica iz porodice Patki
 Labud (zviježđe) (Cygnus), zviježđe sjevernog neba
 Meteor Grupa – Labud